Тарзин Эльшан оглы Джахангиров (; 17 января 1992, Кубатлы, Азербайджан) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Биография 
Начал заниматься футболом в детской футбольной школе «Гянджлик-95», города Сумгаита. Первый тренер — Тофиг Рзаев.

С 2009 года обучался азам футбола в Футбольной Академии «Габала», откуда был отобран вначале в молодёжный состав, а с 17-ти лет в основной состав клуба «Габала». При этом, бывший главный тренер габалинцев, знаменитый в прошлом капитан английской сборной Тони Адамс, лично отобравший Джахангирова в основной состав клуба, сравнил Тарзина с полузащитником сборной Англии и лондонского «Челси» Фрэнком Лэмпардом, назвав Тарзина за его внешний вид «новым Фрэнком Лэмпардом».

С 2010 года защищает цвета клуба премьер-лиги Азербайджана — «Габала» из одноимённого города. Летом 2012 года новый тренерский состав клуба объявил о сдаче Джахангирова на правах аренды в другой клуб, но в дальнейшем поменял своё решение, продлив контракт с молодым футболистом. В составе клуба выступает под № 24.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Габала»
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Сабах» Баку